Круг друзей:
 «Круг друзей» — фильм 1995 года режиссёра Пэта О’Коннора по роману Мэйв Бинчи.
 «Круг друзей» — детективный фильм 2006 года режиссёра Стефана Плещинского.

См. также 
 Круг друзей рейхсфюрера СС — группа немецких промышленников, целью которой было укрепление связей нацистской партии с бизнесом и промышленностью.
 В кругу друзей — русскоязычная социальная сеть.